El nombre Osvaldo Rodríguez puede referirse :

Osvaldo Rodríguez (1957), exfutbolista argentino.
Osvaldo "Osvi" Rodríguez (1996), futbolista mexicano. 
Osvaldo "Pato" Rodríguez (1990), futbolista costarricense. 
Osvaldo Rodríguez Musso (1943-1996), trovador, poeta y ensayista chileno.
Osvaldo Rodríguez en vivo'' (1989), el tercer y último álbum de dicho músico.
 Osvaldo Rodríguez Borunda (1945), empresario mexicano.